Fathom Five (comics)
 Fathom Five (roman)
 Parc marin national Fathom Five, Ontario, Canada